Карашево — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Карашево — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Карашево — деревня в Щучинском районе Гродненской области.